Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos
 Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica